Пло́щадь Кали́нина — название станций метрополитенов в различных городах.

 «Площадь Калинина» — планируемая станция Петербургского метрополитена.
 «Площадь Калинина» — прежнее (до 17 октября 1977 года) название станции «Майдан Незалежности» Киевского метрополитена.
 «Площадь Калинина» — проектное название станции «Заельцовская» Новосибирского метрополитена.